Темиргоевское:
 Темиргоевское сел. — совр. аул Джамбичи в Адыгее
 Темиргоевское сельское поселение, Краснодарский край